Дзасохов — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Дзасохов, Александр Сергеевич (род. 1934) — советский и российский государственный и партийный деятель.
 Дзасохов, Георгий Георгиевич (род. 1971) — член Общественной палаты Российской Федерации.
 Дзасохов, Григорий Иванович (1880—1918) — осетинский публицист и педагог, общественный деятель.
 Дзасохов, Русланбек Борисович (1934—1989) — советский футбольный тренер.